

Letteratura 
 Re Davide – leggenda diffusa nell'Europa del XIII secolo
 Davide – Libro di Carlo Coccioli

Musica 
 Davide – album di Gemitaiz del 2018
 Davide – singolo di Gemitaiz del 2018

Onomastica 
 Davide – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Davide – secondo re d'Israele
 Davide – vescovo di Benevento
 Davide – calciatore portoghese
 Davide I di Scozia – re di Scozia
 Davide II di Scozia – re di Scozia

Televisione 
 Davide – miniserie TV del 1997 sulla figura di re Davide

Altro 
 Davide – sistema navale di difesa anti missile.

Pagine correlate 
David
San Davide